André Pigeot (1899-1963), homme politique français ;
 Jacqueline Pigeot (1939), japonologue française ;
 Nathalie Pigeot (1972), femme politique française.